Вася:
 Вася — неформальная форма мужского личного имени Василий и женского личного имени Василиса.
 Вася — крохотный ударный кратер в западной части Моря Дождей на видимой стороне Луны.
 «Вася» — документальный фильм, снятый в 2002 году о русском художнике Василии Ситникове.

См. также